Lbs eller LBS kan avse:

 lbs – en massenhet i pluralis, se pund (viktenhet) 
 LBS Kreativa Gymnasiet – en svensk gymnasieskola, se Ljud & Bildskolan
 Luleå Bugg och Swing. en dansklubb i Luleå.